My friend Joe (The Cats) (1971)
 My Friend Joe (film) (1996), een Brits-Duitse film van regisseur Chris Bould, gebaseerd op de Zweedse roman Janne, min vän (Janne, mijn vriend) van Peter Pohl